Сан Хосе де ла Унион има више значења:

 Сан Хосе де ла Унион (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хосе де ла Унион (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику